Gelders of Gelder kan betrekking hebben op:
 de provincie Gelderland
 de Duitse stad Geldern
 het hertogdom Gelre, en de delen
 Opper-Gelre, Staats-Opper-Gelre, Oostenrijks Gelre en Pruisisch Opper-Gelre
 de lijst van heersers van Gelre 
 de havezate De Gelder bij Wijhe
 Zuid-Gelders als taal
 Het Geldersch Landschap
 het Gelders paard
 De familienaam De Gelder
 Adri de Gelder
 Arent de Gelder
 Cornelis de Gelder
 Jacob de Gelder
 Kim De Gelder
 Peter de Gelder
 Wim de Gelder
 De familienaam Van Gelder
 Annemarie van Gelder
 Ben van Gelder
 Gordon Van Gelder
 Han van Gelder
 Jack van Gelder
 Jan Gerrit van Gelder
 Jochem van Gelder
 Johan van Gelder
 Rudy Van Gelder
 Wim van Gelder (CDA)
 Wim van Gelder (PvdA)
 Yuri van Gelder
Meer Van Gelders